Ранчо Морелос има више значења:

 Ранчо Морелос (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Морелос (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику